Buc  es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Yvelines, en el distrito de Versailles y cantón de Versailles-Sud.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Yvelines